Hazel Green ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hazel Green (Alabama)
 Hazel Green (Illinois)
 Hazel Green (Kentucky)
 Hazel Green (North Carolina)
 Hazel Green (Oregon)
 Hazel Green (Wisconsin)
 Hazel Green (Town), Wisconsin
 Hazel Green Township, Delaware County, Iowa